Алексе́й Анто́нов:
 Антонов, Алексей Гаврилович (1922—1990) — советский врач, Герой Социалистического Труда.
 Антонов, Алексей Геннадьевич (род. 1986) — украинский футболист.
 Антонов, Алексей Иванович (1924—1985) — звеньевой опытного хозяйства Калининской машиноиспытательной станции Торжокского района Калининской области, Герой Социалистического Труда.
 Антонов, Алексей Иннокентьевич (1896—1962) — член Ставки ВГК, начальник Генерального штаба.
 
 Антонов, Алексей Тихонович (1932—2005) — российский художник.
 Антонов, Алексей (род. 1934) — советский хоккеист. Примечания